Montevideano – abitanti di Dipartimento di Montevideo
Montevideano – abitanti di Montevideo